Termín Erbenka má více významů:

 Erbenka – borovice, zaniklý památný strom (Kostelec nad Orlicí)
 Erbenka – Erbenova vyhlídka, rozhledna (Ústí nad Labem)